Xifeng ist ein häufiger chinesischer Ortsname. Es bezeichnet:

 den Kreis Xifeng (西丰县) der Stadt Tieling in der Provinz Liaoning, siehe Xifeng (Tieling);
 den Kreis Xifeng (息烽县) der Stadt Guiyang in der Provinz Guizhou, siehe Xifeng (Guiyang);
 den Stadtbezirk Xifeng (西峰区) der Stadt Qingyang in der Provinz Gansu, siehe Xifeng (Qingyang);
 die Großgemeinde Xifeng (西丰镇) im Kreis Raohe der Provinz Heilongjiang, siehe Xifeng (Raohe);
 die Großgemeinde Xifeng (西丰镇) im gleichnamigen Kreis der Provinz Liaoning, siehe Xifeng (Xifeng);
 die Gemeinde Xifeng (西峰乡) im Stadtbezirk Suzhou der Stadt Jiuquan in der Provinz Gansu, siehe Xifeng (Suzhou).